Piotr Pawłowicz Durnowo (1835–1919) – rosyjski polityk i wojskowy, szef Departamentu Wykonawczego w 1882–1884;
 Piotr Nikołajewicz Durnowo (1842–1915) – rosyjski polityk, minister spraw wewnętrznych w 1905–1906;
 Piotr Pietrowicz Durnowo (1883–1945) – rosyjski polityk emigracyjny.